Berekalja, település Szlovákiában
 Berekalja, Miskolc városrésze